Mahlmeister ist der Nachname folgender Personen:

 Benedikt II. Mahlmeister (1748–1821), deutscher Benediktinerabt
 Josef Mahlmeister (* 1959), deutscher Erzieher, Schriftsteller